Вайлер () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код — 80423.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Мехтильд Баварт по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 18 мест.

 АНП занимает 12 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 1 место.
 местный список: 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга